Torrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torrholmen, Larsmo, Österbotten, 
 Torrholmen, Lojo, Nyland,

Se även
Torholmen

Robotskapade Finlandförgreningar